Jerry – angielskie imię męskie
 Jerry (Tom i Jerry)